Apple Valley kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Apple Valley (Californië)
Apple Valley (Minnesota)